Слобожанский поселковый совет () — входит в состав Днепровского района Днепропетровской области Украины. Административный центр поселкового совета находится в пгт Слобожанское (бывш. пгт Юбилейное).

Населённые пункты совета 
 пгт Слобожанское
село Баловка,
село Александровка,
село Василевка,
село Партизанское,
село Степовое.

Примечания

Ссылки 
 Слобожанский поселковый совет